Viehweid ist der Ortsname von

 Viehweid (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau, Bayern
 Viehweid (Schwindegg), Ortsteil der Gemeinde Schwindegg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Siehe auch:
 Viehweide